La Liga Leumit 2012-2013 è stata la 57ª edizione della seconda divisione israeliana di pallacanestro maschile. La 13ª edizione con il nome di Liga Leumit.

Classifica finale

Playoffs

Playouts

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
Liga Leumit 2012-2013